Antoine Barthélemy Jean Guillemot (1822-1902) – entomologo francese
 Joseph Guillemot (1899-1975) – mezzofondista francese
 Yves Guillemot (1960) – imprenditore francese